

Aeronautica
 Mitsubishi J2M Raiden – aereo da caccia giapponese della 2ª guerra mondiale

Musica
 Rayden – rapper e produttore italiano
 Rayden – rapper spagnolo

Videogiochi
 Raiden – personaggio della saga videoludica Fatal Fury
 Raiden – personaggio della saga videoludica Metal Gear
 Raiden – personaggio del videogioco Mortal Kombat
 Raiden – videogioco sparatutto prodotto dalla Seibu nel 1990
 Raiden Fighters – videogioco sparatutto prodotto dalla Seibu nel 1996 e parzialmente relazionato con l'altro Raiden